Nigeria was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de vijfde deelname voor het land. Nigeria werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Frankrijk.

Kwalificatie 
Nigeria heeft zich geplaatst door zich te kwalificeren in het CAF kwalificatietoernooi. Door een eerste plaats in groep F in de derde ronde werd er gekwalificeerd voor de play-off ronde tegen Ethiopië. Ook deze wedstrijden werden met 2 – 0 en 2 – 1 gewonnen waardoor Nigeria geplaatst is voor het WK 2014.

Tweede ronde

Wedstrijden

Derde ronde

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Nigeria werd als vierdede ondergebracht in Groep F en kreeg zo Curitiba, Cuiabá en Porto Alegre als speelsteden voor de groepsfase. Ook Argentinië, Bosnië en Herzegovina en Iran kwamen in Groep F terecht.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Nigeriaanse elftal, zichtbaar op de spelersbus, "Only together we can win" is, dat "Alleen samen kunnen we winnen" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie en statistieken

Groep F

1/8 finale 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014